FRU est un sigle qui peut désigner :
 Front révolutionnaire uni, un groupe armé, principal responsable de la guerre civile de Sierra Leone.

FRU est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Manas, l'aéroport principal du Kirghizistan, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports